BTT se poate referi la:

 Biroul de Turism pentru Tineret
 Biroul de Turism și Tranzacții
 timpul Bhutanului ()